Miruša peut désigner:
Mirushë/Miruša, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovica et dans le district de Prizren.